

Sigle
CdG – Corte di giustizia delle Comunità europee
CDG – Costume Designers Guild
CdG – Cartel del Golfo

Codici 
 CDG – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Parigi Charles de Gaulle, Roissy-en-France, Francia